35-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 73,5 километра состоялась 22 сентября 1968 года. Победу, второй год подряд, одержал итальянский велогонщик Феличе Джимонди.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1968 на FirstCycling
 
 
  

1968 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1968 году
Сентябрь 1968 года